István Szőnyi (1894–1960), peintre
 István Szőnyi (1913–1967)
  (1641–1709)